The Best of Mercyful Fate er et opsamlingsalbum fra det danske heavy metal-band Mercyful Fate.

Spor
"Doomed by the Living Dead" – 5:08
"A Corpse without Soul" – 6:56
"Nuns Have No Fun" – 4:20
"Evil" – 4:45
"Curse of the Pharaohs" – 3:57
"Into the Coven" – 5:10
"Black Funeral" – 2:50
"Satan's Fall" – 11:23
"A Dangerous Meeting" – 5:11
"Desecration of Souls" – 4:55
"Gypsy" – 3:09
"Come to the Sabbath" – 5:19
"Burning the Cross" – 8:48
"Return of the Vampire" – 4:49

Eksterne henvisninger
 

Mercyful Fate-album
Opsamlingsalbum fra 2003
Heavy metal-album